A Serie A 1955–1956-os szezonja volt a bajnokság 54. szezonja. A bajnokságban 18 csapat vett részt, a győztes az ACF Fiorentina lett. Ez volt a klub első bajnoki címe.

Végeredmény

Bajnokcsapat

Góllövőlista 

 29 gól: Luigi Pivatelli (Bologna)
 23 gól: Gunnar Nordahl (Milan)
 21 gól: Giuseppe Virgili (Fiorentina)
 16 gól: Luís Vinício (Napoli)
 12 gól: Lorenzo Bettini (Lazio)

Eredmények

Lásd még 

 Serie B 1955-56
 Serie C 1955-56
 Quarta Serie 1955-56

Serie A szezonok
Olasz 1
Olasz 1